2 miejscowości w Polsce:
 Makowszczyzna – osada w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice
 Makowszczyzna – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Wiżajny

Miejscowość na Litwie:
 Makowszczyzna – osada na Litwie, okręg wileński, w gminie Ławaryszki